Эмиль Вельк, известный под псевдонимом Эм Вельк (; 29 августа 1884 — 19 декабря 1966) — немецкий журналист, писатель, профессор.

Биография 
Родился 29 августа 1884 года в семье фермера в нынешнем Ангермюнде, Бранденбург. Окончив школу в деревне, 16-летний подросток уехал из дома, получил коммерческое образование, работал на море, а также журналистом в нескольких газетах в Брауншвейге. Некоторое время Вельк также занимался преподавательской деятельностью а Грайфсвальдском университете.

Библиография 
 Бравый Кюнеман из Путтельфингена
 Gedanken und Ansichten für diesen und jenen Gebrauch
 Der Bulle von Klebbow: Ein paar Seiten aus e. Dorfchronik
 Mutafo
 Die Lebensuhr des Gottlieb Grambauer: Beichte eines einfältigen Herzens

Примечания 

Преподаватели Грайфсвальдского университета